Стадио Олимпико:
 Олимпико (стадион, Турин)
 Олимпико (стадион, Рим)